Sandmühle bezeichnet

 Mühle zur Herstellung von mineralischen Baumaterialien und Stuben- bzw. Scheuersand in passender Korngröße, siehe Sandmühle 

 einen Ortsnamen:
 Sandmühle (Arzberg), Ortsteil der Stadt Arzberg, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Sandmühle (Duisburg), ein historischer Mühlenhof der Stadt Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 Sandmühle (Mühlhausen), Ortsteil der Gemeinde Mühlhausen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Sandmühle (Wörnitz), Ortsteil der Gemeinde Wörnitz, Landkreis Ansbach, Bayern

 Mühlen:
Sandmühle (Kahl am Main), eingestellte Mühle an der Kahl in Kahl am Main, Landkreis Aschaffenburg, Bayern